Steen Rosensparre er navnet på flere personer:

 Steen Jensen Rosensparre (1523-1565) til Skarholt – dansk rigsråd
 Steen Olufsen Rosensparre (1588-1612) til Skarholt – dansk ryttersoldat, sønnesøn af førstnævnte